

Persone
 Dulymus Jenod "Deuce" McAllister (1978) – giocatore di football americano statunitense
 Gary McAllister (1964) – allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese
 Jamie McAllister, propr. James Reynolds McAllister (1978) – ex calciatore e allenatore di calcio scozzese, di ruolo difensore
 John McAllister Schofield (1831-1906) – generale statunitense
 Mary McAllister, conosciuta anche come Little Mary McAllister (1909-1991) – attrice statunitense
 Paul McAllister (1875-1955) – attore e sceneggiatore statunitense
 Robbie McAllister, ringname di Derek Graham-Couch (...) – wrestler scozzese
 Rory McAllister, ringname di Russell Murray (1976) – wrestler scozzese
 Vance McAllister, Sr (1974) – politico statunitense

Altro
 5673 McAllister – asteroide della fascia principale
 Horatio McCallister – personaggio secondario della sitcom animata statunitense I Simpson

Pagine correlate
Mac Allister